Бенедейчич () – словенская фамилия. Известные носители:

 Бенедейчич, Андрей (род.1970) – словенский дипломат.
 Бенедейчич, Игорь (род.1969) – словенский футболист и тренер.